est le titre de plusieurs œuvres :

Musique

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Rodney Crowell sorti le .

Télévision

Téléfilm 

 , titre alternatif de , téléfilm de David Bishop sorti en 1998.

Série télévisée 

 , titre original de L'Intrus,  de la 1 saison de  () ;
 , titre original de Cas de conscience,  de la 1 saison de  ;
 , titre original du Yaoguai,  de la  de .
The Outsider, adaptée du roman L'Outsider de Stephen King publié en 2018.

Littérature 

 , livre de Colin Wilson publié en 1956 ;
 , magazine littéraire des années 1960 ;
 The Outsider, histoire courte de Howard Phillips Lovecraft publié en 1926 ;
 , titre anglais de L'Étranger, roman d'Albert Camus publié en 1942 ;
 , titre original du Transfuge, roman de Richard Wright publié en 1953 ;
 The Outsider, titre original du roman L'Outsider de Stephen King publié en 2018.

Cinéma 

 The Outsider, film de Rowland V. Lee sorti en 1926 ;
 , film britannique de Harry Lachman sorti en 1931 ;
 The Outsider, film britannique de Paul Ludwig Stein sorti en 1939 ;
 The Outsider, titre alternatif de The Guinea Pig, film britannique de Roy Boulting sorti en 1948 ;
 , film américain de Delbert Mann sorti en 1961 ;
 , film américano-néerlandais de Tony Luraschi sorti en 1980 ;
 The Outsider, film américain de Randa Haines sorti en 2002 ;
 , film américain de  sorti en 2014 ;
 The Outsider, film américain de Martin Zandvliet sorti en 2018 ;
 The Outsider, film américain de Timothy Woodward Jr. sorti en 2019.

Voir aussi